André Spitzer (1945, Romania -1972), campió d'esgrima i l'entrenador d'Israel 
 Eliot Spitzer (1959-?), polític nord-americà 
 Frank Spitzer (1926  1992), matemàtic austríac-americà 
 Leo Spitzer 
 Lyman Spitzer (1914 -1997), astrofísic nord-americà 
 Moritz Spitzer (1900, Boskowitz-1982), indòleg i l'editor d'Israel 
 Robert L. Spitzer (1932, White Plains), psiquiatre nord-americà 
 Rezső Seress, néixer com: Rezső (Rudi) Spitzer (1899, Budapest  1968)
 Telescopi espacial Spitzer (SST)